Бретвиль-сюр-Лез:

 Бретвиль-сюр-Лез — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос.
 Бретвиль-сюр-Лез — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос.